Bos taurus — espécie bovina
Bovinos — grupo de mamíferos
Boi (zodíaco) — no horóscopo chinês

História 
Boi I — faraó
Boi II — faraó

Desambiguações de animais
Desambiguações de antropônimos